Brezova – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Sveti Križ Začretje
 Brezova – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Ivanjica
 Brezova – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Kraljevo
 Brezova  – wieś w Słowenii, w gminie miejskiej Celje
 Brezova Glava – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Karlovac
 Brezova Reber pri Dvoru – wieś w Słowenii, w gminie Žužemberk
 Brezova Kosa – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w mieście Cazin
 Brezova Reber – wieś w Słowenii, w gminie Semič
 Brezova Gora – wieś w Chorwacji, w żupanii varażdińskiej, w gminie Bednja